Gärtringen steht für:
 Gärtringen, Gemeinde im Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland
 Gärtringen, bis 1938 Gay bei Hohenstein, Ort im Kreis Osterode, Ostpreußen, nach 1945: Nowy Gaj (Olsztynek), untergegangener Ort in der Gmina Olsztynek, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen